Izraz Spodnja Panonija lahko pomeni: 

 rimsko provinco Spodnjo Panonijo
 frankovsko področje Spodnjo Panonijo med Donavo in Posavjem
 srednjeveško mejno grofijo in kasneje tudi državo Spodnjo Panonijo med reko Dravo ter Rabo in Donavo.

Glej tudi 
 Panonija (razločitev)